Благоразумов — фамилия. Известные носители:
 Благоразумов, Алексей Осипович (псевдоним Недолин Ал.; 1870—1901) — журналист, прозаик.
 Благоразумов, Иосиф Иванович (1845—1914) — Владимир, епископ Благовещенский и Приамурский (1906—1909), магистр богословия, духовный писатель.
 Благоразумов, Николай Васильевич (1836—1907) — российский богослов, ректор Московской духовной семинарии (1869—1892), протопресвитер Московского Успенского собора.